Хошеу́товский — остановочный пункт, бывший железнодорожный разъезд Астраханского региона Приволжской железной дороги на неэлектрифицированной линии Верхний Баскунчак — Астрахань, расположен в Харабалинском районе Астраханской области, в 31 км от станции Аксарайская. Назван по селу Хошеутову.

История 
Как разъезд открыт в 1915 году. В начале XXI века разъезд упразднён.

Примечания

Ссылки 
 
 Единая сетевая разметка: Хошеутовский
 Тарифное руководство № 4. Алфавитный список железнодорожных станций
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Хошеутовский на карте Астраханской области
 Хошеутовский на карте железных дорог России и СНГ
 Разъезд Хошеутовский на сайте translogist.ru

 

Станции Астраханского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Астраханской области